Urticaceae /ɜːrtɪˈkeɪsiː/ ili koprivnjače, su cvetnice iz porodice koprive. Ime porodice potiče od roda Urtica. U ovu porodicu spada veliki broj poznatih i korisnih biljaka, u koje pored koprive spadaju i ramie (Boehmeria nivea), māmaki (Pipturus albidus), i ajlai (Debregeasia saeneb).

U koprivnjače spada oko 2,625 vrsta, grupisanih u 53 rodova prema bazi podataka Royal Botanic Gardens, Kew i Kristenhucu i Bjungu (2016). Najveći rod je Pilea (500 do 715 vrsta), Elatostema (300 vrsta), Urtica (80 vrsta), i Cecropia (75 vrsta). U Cecropia spadaju mnoge myrmecophytes, vrste koje imaju simbiotski odnos s kolonijama mrava.

Vrste Urticaceaese mogu naći u svim delovima sveta, isključujući polarne oblasti.

Opis 
Vrste Urticaceae mogu biti žbunaste (npr. Pilea), lijane, lekovito bilje (npr. Urtica, Parietaria), a retko i drveće (Dendrocnide, Cecropia).  Njihovo lišće obično ima lisne zaliske. Uglavnom su prisutne i urtikatne (žareće) iglice. Uglavnom imaju jednopolne cvetove, a mogu biti i monoecious (jedna biljka ima i muške i ženske cvetove) i dioecious (jedna biljka može imati ili samo muške ili samo ženske cvetove). Polenovanje se vrši vetrom. Većina biljaka raspršuje polen kada su im prašnici sazrelili i njihove niti naglo očvrsnu, što je neobičan mehanizam specifičan za ovu porodicu..

Taksonomija 

APG II sistem svrstava Urticaceae u red Rosales, dok su ih raniji sistemu svrstavali u red Urticales, zajedno sa Brestovkama, Dudovkama, i Konopljovkama. APG smatra "staru" Urticales grupu za kladus, ali je više ne smatra za poseban red.

Fosilni zapisi 
Fosilni zapis Urticaceae je raštrkan, i uglavnom se bazira na rasprostranjenim plodovima. Dvanaest vrsta baziranih na fosilnim ahenama su poznate iz perioda Gornje Krede Srednje Evrope. Većina pripada živom redu Boehmeria (drvne vrste), Debregeasia (jedna vrsta) i Pouzolzia (drvne vrste), dok tri vrste pripadaju izumrlom redu Urticoidea. Kolumbijska fosilna flora Mastrihtskog stadijuma krede, daje lišće koje nalikuje lišću plemena Ceropieae.

Filogenija 
Moderna molekularna filogenetika sugeriše sledeći odnos (vidi još ):

Plemena i Rodovi 

Boehmerieae Gaudich. 1830
Archiboehmeria C.J. Chen 1980 (1 sp.)
Astrothalamus C.B. Rob. 1911 (1 sp.)
Boehmeria Jacq. 1760 (80 spp.)
Chamabainia Wight 1853 (1–2 spp.)
Cypholophus Wedd. 1854 (15 spp.)
Debregeasia Gaudich. 1844 (4 spp.)
Gibbsia Rendle 1917 (2 spp.)
Gonostegia Turcz. 1846 (5 spp.)
Hemistylus Benth. 1843 (4 spp.)
Neodistemon Babu & A. N. Henry 1970 (1 sp.)
Neraudia Gaudich. 1830 (5 spp.)
Nothocnide Blume 1856 (4 spp.)
Oreocnide Miq. 1851 (15 spp.)
Phenax Wedd. 1854 (12 spp.)

Pipturus Wedd. 1854 (30 spp.)
Pouzolzia Gaudich. 1826 [1830] (70 spp.)
Rousselia Gaudich. 1826 [1830] (3 spp.)
Sarcochlamys Gaudich. 1844 (1 sp.)
Cecropieae Gaudich. 1830
Cecropia Loefl. 1758 (70–80 spp.)
Coussapoa Aubl. 1775 (>50 spp.)
Leucosyke Zoll. & Moritzi 1845 (35 spp.)
Maoutia Wedd. 1854 (15 spp.)
Musanga R. Br. in Tuckey 1818 (2 spp.)
Myrianthus P. Beauv. 1804 [1805] (7 spp.)
Pourouma Aubl. 1775 (>50 spp.)
Elatostemateae Gaudich. 1830 
Aboriella Bennet (1 sp.)
Achudemia Blume 1856 

Elatostema J.R. Forst. & G. Forst. 1775 (300 spp.)
Gyrotaenia Griseb. 1861 (4 spp.)

Lecanthus Wedd. 1854 (1 sp.)
Meniscogyne Gagnep. 1928 (2 spp.)
Myriocarpa Benth. 1844 [1846] (18 spp.)
Pellionia Gaudich. 1826 (60 spp.)
Petelotiella Gagnep. in Lecomte 1929 (1 spp.)
Pilea Lindl. 1821 (250 spp.)
Procris Comm. ex Juss. 1789 (20 spp.)
Sarcopilea Urb. 1912 (1 sp.)

Forsskaoleeae Gaudich. 1830
Australina Gaudich. 1830 (2 spp.)
Didymodoxa E. Mey. ex Wedd. 1857 (2 spp.)
Droguetia Gaudich. 1830 (7 spp.)
Forsskaolea L. 1764 (6 spp.)
Parietarieae Gaudich. 1830

Gesnouinia Gaudich. 1830 (2 spp.)
Parietaria L. 1753 (20 spp.)
Soleirolia Gaudich. 1830 (1 sp.)

Urticeae Lamarck & DC. 1806 
Dendrocnide Miq. 1851 (27 spp.)
Discocnide Chew 1965 (1 sp.)

Girardinia Gaudich. 1830 (2 spp.)
Hesperocnide Torr. 1857 (2 spp.)
Laportea Gaudich. 1826 [1830] (21 spp.)
Nanocnide Blume 1856 (2 spp.)
Obetia Gaudich. 1844 (7 spp.)
Poikilospermum Zipp. ex Miq. 1864 (20 spp.)
Touchardia Gaudich. 1847 (1–2 spp.)
Urera Gaudich. 1826 [1830] (35 spp.)
Urtica L. 1753—nettle (80 spp.)
Zhengyia T. Deng, D.G. Zhang & H. Sun 2013 (1 sp.)
Incertae sedis
Metatrophis F. Br. 1935 (1 sp.)

Bolesti 
Urticaceae podležu mnogim bakterijskim, virusnim, gljivičnim, i nematodnim parazitskim oboljenjima. Tu spadaju:

 Bakterijske lisnate pege, koje izaziva Xanthomonas campestris i koji napada Pellionia, Pilea, i druge rodove
 Anthracnose, gljivična bolest koju izaziva Colletotrichum capsici i koja napada Pilea
 Myrotheciumske lisnate pege, gljivična bolest koju izaziva Myrothecium roridum i koja napada biljke širom Urticaceae, kao i druge angiosperme
 Fitoftoraska biljna bolest, vodena buđ koju izaziva Phytophthora nicotianae i koja napada Pilea
 Južnjačka biljna bolest, gljivično oboljenje izazvano Athelia rolfsii koje napada Pellionia i Pilea

Galerija slika

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

  continuously updated.

Коприве